Horvátország
 Radonja település Vojnić községben, Károlyváros megyében
 Radonja folyó, a Korana jobb oldali mellékvize